French Open-mesterskabet i herredouble 2021 var den 120. turnering om French Open-mesterskabet i herredouble. Turneringen var en del af French Open 2021 og blev spillet i Stade Roland Garros i Paris, Frankrig i perioden 1. - 12. juni 2021.

Mesterskabet blev vundet af Pierre-Hugues Herbert og Nicolas Mahut, som i finalen besejrede Aleksandr Bublik og Andrej Golubev med 4-6, 7-6(1), 6-4 i en kamp, hvor Bublik undervejs servede for sejren ved stillingen 6-4, 5-4. Herbert og Mahut vandet dermed French Open-mesterskabet i herredouble for anden gang, og det var første gang i den åbne æra, at et rent fransk par vandt titlen to gange. Det var deres femte grand slam-titel i alt som makkere. Det sjetteseedede franske par havde afværget tre matchbolde i semifinalen mod Juan Sebastián Cabal og Robert Farah, inden de sikrede sig finalepladsen med cifrene 6-7(2), 7-6(2), 6-4.

Bublik og Golubev spillede deres blot fjerde turnering som makkere og blev det første kasakhiske par i en grand slam-finale.

Turneringens topseedede par, Nikola Mektić og Mate Pavić, der havde vundet seks turneringer i 2021 inden Roland-Garros, blev trukket ud af turneringen inden første runde, efter at begge spillere blev testet positiv for COVID-19.

Kevin Krawietz og Andreas Mies havde vundet de foregående to års mesterskaber, men Mies var dette år ukampdygtig efter en operation i sit højre knæ. I stedet stillede Krawietz op til sit titelforsvar med Horia Tecău som makker.

Hugo Nys blev den første spiller fra Monaco, der nåede kvartfinalen i en grand slam-turnering.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i herredouble androg € 1.635.879 (ekskl. per diem), hvilket var et fald på godt 24 % i forhold til året før.

Turnering

Deltagere 

Turneringen havde deltagelse af 64 par, der var fordelt på:
 57 direkte kvalificerede par i form af deres ranglisteplacering.
 7 par, der havde modtaget et wildcard.

Seedede par 

De 16 bedst placerede af parrene på ATP's verdensrangliste blev seedet:

Wildcards 

Syv franske par modtog et wildcard til hovedturneringen.

Resultater

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Se også 
 French Open-mesterskabet i herresingle 2021
 French Open-mesterskabet i damesingle 2021
 French Open-mesterskabet i damedouble 2021
 French Open-mesterskabet i mixed double 2021

Eksterne henvisninger 
 Roland-Garros

Noter 

French Open 2021
2021
ATP Tour 2021